Henry Wellesley (1. baron Cowley)
 Henry Wellesley (1. hrabia Cowley)
 Henry Wellesley (3. hrabia Cowley)
 Henry Wellesley (3. książę Wellington)
 Henry Wellesley (6. książę Wellington)